Folsom kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Folsom (Californië)
Folsom (Louisiana)
Folsom (New Jersey)
Folsom (New Mexico)
Folsom (Pennsylvania)